Devitsa kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Devitsa, Minsks voblast, vattendrag, 
 Devitsa, Homels voblast, vattendrag,